Cornelius hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Cada una de las personas pertenecientes a la gens Cornelia en la Antigua Roma.
 Peter von Cornelius, pintor alemán.
 Peter Cornelius, compositor alemán, sobrino del anterior.
 Cornelius, músico japonés.
 Ruth Vera Cornelius, botánica estadounidense.

Personajes de ficción 
 Cornelius, de la novela Mandrágora de Laura Gallego.
 Jerry Cornelius, de Michael Moorcock.
 Doctor Cornelius, de Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis.
 Cornelius Fudge, de Harry Potter de J. K. Rowling.

Nota: